La dinastía Teodosiana fue una familia romana que se hizo con el poder del Imperio romano entre los años 379 y 457. Fue la última dinastía en gobernar el Imperio romano de Occidente; en Oriente fue sucedida por la dinastía de León.

Su padre fundador fue Teodosio el Viejo (también llamado Conde Teodosio), un gran general que salvó Britania de la Gran Conspiración. Su hijo Teodosio fue hecho emperador del Imperio romano de Oriente en 379, tras la muerte de Valente en la Batalla de Adrianópolis (donde comienza a predominar la caballería, que sería fundamental en la Edad Media); y brevemente reunificó el Imperio entre 394-395 al vencer al usurpador Eugenio. Teodosio fue sucedido por sus hijos Honorio en Occidente y Arcadio en Oriente, con lo que se rompió definitivamente la unión entre las partes oriental y occidental del Imperio. La Casa de Teodosio estaba emparentada con la Dinastía Valentiniana desde que Teodosio I se casó con Gala, una hija de Valentiniano I; la hija del matrimonio se llamó Gala Placidia. El último emperador en el oeste perteneciente a la familia fue el hijo de esta, Valentiniano III; en Oriente, lo fue Marciano, cuñado de Teodosio II. Más tarde, una hija de Valentiniano III se casaría con Anicio Olibrio, quien a su vez era pariente de Petronio Máximo, sucesor de Valentiniano III; Procopio Antemio era yerno de Marciano.

Emperadores de la dinastía

En Occidente 

Teodosio I el Grande (346-395), reinó de 379 a 395, último gobernante del Imperio romano unificado;
Honorio (384-423, reinó de 395 a 423
Constancio III (?-423), reinó en 421
Interregno (reinado de Juan, 423-425)
Valentiniano III (419-455), reinó desde 425 hasta 455
Petronio Máximo (ca. 396-455), usurpó el trono en 455 y se casó con la viuda de su antecesor.
Entre 455 y 467 se sucedieron tres emperadores no dinásticos: Eparquio Avito (455-456), Mayoriano (457-461) y Libio Severo (461-465)
Procopio Antemio (ca. 420-472), yerno de Marciano, reinó entre 467 y 472
Anicio Olibrio (?-472), yerno de Valentiniano III, reinó brevemente en 472
Los tres últimos emperadores de Occidente no pertenecían a ninguna dinastía: Glicerio (473-474), Julio Nepote (474-475) y Rómulo Augusto (475-476)

En Oriente 

Teodosio I el Grande, (346-395), reinó de 379 a 395, último gobernante del Imperio romano unificado;
Arcadio, (377-408), reinó de 395 a 408;
Teodosio II, (401-450), reinó de 408 a 450;
Marciano, (392-457), reinó de 450 a 457;

Véase también
 Código de Teodosio (438)

Línea temporal

En Occidente

En Oriente

Enlaces externos 

 
Imperio bizantino en el siglo IV
Imperio bizantino en el siglo V
Imperio bizantino en el siglo VI